Rowan County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Rowan County (Kentucky)
Rowan County (North Carolina)